Baltasar Carlos de Austria (Madrid, -Zaragoza, ) fue príncipe de Asturias, príncipe de Gerona, duque de Montblanch, conde de Cervera, señor de Balaguer, príncipe de Viana, y heredero universal de todos los reinos, estados y señoríos de la Monarquía Hispánica hasta su muerte.

Biografía 
Hijo del rey Felipe IV de España y de su primera esposa Isabel de Francia. Fue bautizado el 4 de noviembre de 1629 en la madrileña Parroquia de San Juan. Los padrinos fueron la infanta doña María, futura reina de Hungría, y el infante don Carlos, tíos del recién nacido, a quien llevó en brazos doña Inés de Zúñiga y Velasco, condesa de Olivares (esposa del conde-duque de Olivares), en una silla de cristal de roca, que se dice era la alhaja más preciosa que hasta entonces se hubiese visto.

La propia condesa de Olivares, que también era Camarera mayor de la reina Isabel, ejerció como aya del príncipe, lo que dio lugar a comentarios sobre el control que el conde-duque de Olivares ejercía sobre el heredero.

El 7 de marzo de 1632 fue jurado ante la nobleza y las Cortes de Castilla como «Heredero de su Majestad [y] Príncipe destos Reinos de Castilla y León, i los demás de esta Corona a ellos sujetos, unidos, e incorporados, i pertenecientes» en una ceremonia que tuvo lugar en el monasterio de San Jerónimo el Real de Madrid.

Pronto se iniciaron gestiones diplomáticas encaminadas a buscarle una futura esposa, siendo la elegida la archiduquesa Mariana de Austria, hija del emperador Fernando III y de su tía paterna, la infanta María Ana de Austria, y, por tanto, prima hermana suya.

Tras la revuelta catalana de 1640 Felipe IV trató de ganarse a los aragoneses para conseguir dinero y hombres para el nuevo frente de guerra. Una de las medidas adoptadas encaminadas a este fin fue traer al príncipe Baltasar Carlos para ser jurado como príncipe heredero del Reino de Aragón. El juramento se realizó el 20 de agosto de 1645, cuando el príncipe contaba con dieciséis años de edad, en la Catedral del Salvador de Zaragoza. Así Baltasar Carlos pasaba a ser príncipe de Gerona, gobernador General de Aragón, duque de Montblanch, conde de Cervera y señor de la ciudad de Balaguer. Por su parte, el 13 de noviembre de ese mismo año, Baltasar Carlos fue jurado heredero por las Cortes de Valencia.

En abril de 1646, deseoso Felipe IV de que su hijo fuese jurado heredero de la Corona por los navarros, como el año anterior lo había sido por los aragoneses, se trasladó junto a éste desde Madrid a Pamplona, donde, después de reconocerse los fueros del reino navarro, se celebró solemnemente aquella ceremonia el día 3 de mayo.

Muerte 
Finalizado el acto, la familia real se trasladó a Zaragoza. El 5 de octubre, víspera del segundo aniversario de la muerte de la reina Isabel de Borbón, Felipe IV y Baltasar Carlos asistieron a las vísperas y nocturno en su memoria. Aquella misma tarde el príncipe se sintió enfermo y al día siguiente, sábado 6 de octubre, tuvo que quedarse en cama mientras el rey acudía al funeral. La enfermedad, la viruela, fue fulminante. Así, el martes 9 de octubre a las ocho de la mañana, el arzobispo de Zaragoza le administraba el viático. Se dice que el Santísimo se expuso hasta las tres de la tarde, cuando se hizo una procesión general al convento de Jesús, donde se había llevado a la Virgen de Cogullada y se la trajo procesionalmente al altar de La Seo donde se rodeó de velas y oraciones. A las nueve de la noche de ese mismo día, murió el príncipe Baltasar Carlos. Sus restos permanecieron en Zaragoza hasta la noche del 16 de octubre, cuando fueron trasladados al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (el corazón se depositó en una hornacina del altar mayor de la Seo de Zaragoza).

Consecuencias de la muerte de Baltasar Carlos 
La muerte del príncipe dejó a la Monarquía sin un heredero varón directo lo que ocasionó una grave crisis dinástica (la única posible heredera que quedaba con vida era la infanta María Teresa) y sumió al rey en una profunda desazón como se observa en una carta escrita a su consejera espiritual, sor María de Ágreda:

De esta carta se desprende el dolor y la desesperación de Felipe IV que, en apenas cinco años, había perdido a su hermano menor, el cardenal-infante don Fernando; a su mujer, Isabel de Borbón; y a su único hijo varón y heredero universal, el príncipe Baltasar Carlos.

Tras la muerte de Baltasar Carlos, Felipe IV estaba obligado a casarse de nuevo para dar continuidad a la dinastía. La elegida fue la prometida del fallecido príncipe y sobrina suya, en cuanto hija de su hermana María Ana, la archiduquesa Mariana de Austria.

Los discursos sobre la conveniencia de una u otra esposa para Felipe IV comenzaron desde la misma muerte de Baltasar Carlos, dada la urgencia que presentaba la cuestión sucesoria. Razones políticas y de Estado, así como físicas o naturales, y que podrían resumirse en el "capital dinástico" y en la madurez sexual, determinaron que la nueva esposa del rey debía ser la joven archiduquesa, que por esas fechas contaba tan solo doce años de edad.

En enero de 1647 Felipe IV emitió un decreto con la resolución de casarse con la archiduquesa Mariana de Austria. El matrimonio se celebró el 7 de octubre de 1649 en Navalcarnero, contando el novio cuarenta y cuatro años y la novia quince. De este matrimonio nacerían varios vástagos, de los que solo sobrevivirían la infanta Margarita Teresa, casada con el emperador Leopoldo I, y el futuro Carlos II.

Baltasar Carlos y las artes 

La figura del príncipe Baltasar Carlos ha perdurado en el tiempo gracias a los retratos que de él realizó Velázquez. Se pueden citar, por ejemplo: El príncipe Baltasar Carlos a caballo y El príncipe Baltasar Carlos cazador (ambos en el Museo del Prado), El príncipe Baltasar Carlos con un enano (Museo de Bellas Artes de Boston) y El príncipe Baltasar Carlos en el picadero (colección particular del duque de Westminster, Londres). También retrató a Baltasar Carlos el yerno y discípulo de Velázquez Juan Bautista Martínez del Mazo, del que el príncipe fue un gran protector; de él son el Retrato del príncipe Baltasar Carlos del Museo de Bellas Artes de Budapest (fechado en 1635) y El príncipe Baltasar Carlos con 16 años (Museo del Prado), retrato que encabeza este artículo.

Baltasar Carlos se ejercitó desde temprana edad en la equitación, tal como lo refleja el citado retrato ecuestre pintado por Velázquez, y además manejaba armas de fuego con sorprendente pericia; los cronistas citan que en 1638, cuando no había cumplido los nueve años, abatió un jabalí en los montes de El Pardo y pocos meses después un toro durante unos festejos en el Palacio del Buen Retiro. Testimonio de ello es un curioso grabado alegórico, elaborado en 1642 por Cornelis Galle II.

Por otra parte, numerosos autores dedicaron sus obras al joven príncipe. Así, por ejemplo, Diego Saavedra Fajardo dirige a Baltasar Carlos su más famosa obra, Idea de un príncipe político cristiano representada en cien empresas (1640); mientras Baltasar Gracián le dedica su obra El Discreto (1646):

EL DISCRETO / DE / LORENZO GRACIAN, / Que publica / DON VINCENCIO IVAN / DE LASTANOSA./ Y / LO DEDICA / AL / Serenissimo Señor, / DON BALTASAR CARLOS /Principe de las Españas. / Y / Del Nuevo Mundo. / Con licencia. /Impresso en Huesca, por Iuan / Nogues, Año 1646.

Por su parte, Quevedo dedicó al malogrado príncipe su Jura del Serenísimo Príncipe don Baltasar Carlos, incluido en la Musa Clío de la edición de 1648 del Parnaso español. El poema fue escrito con motivo de la jura del Príncipe Baltasar Carlos el 7 de marzo de 1632 y aunque parece inacabado, es un poema muy interesante por las circunstancias y técnica con la que está escrito.

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía 
 Gelabert, Juan.E.: Castilla convulsa, 1631-1652 ISBN 978-84-95379-23-8
 Sampedro Escolar, José Luis: "La numeración de los Príncipes de Asturias", Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Madrid, 2004.
 "Ceremoniales, Ritos y Representación del Poder: III Coloquio Internacional de Grupo Europeo de Investigación Histórica "Religión, Poder y Monarquía", celebrado los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2003 en Castellón de la Plana y Vinaroz". Grupo Europeo de Investigación Histórica "Religión, Poder y Monarquía". Coloquio Internacional (3º. 2003. Castellón de la Plana y Vinaroz) ISBN 978-84-8021-491-9
 "Segunda y más verdadera relacion del bautismo del Principe de España nuestro señor, Baltasar Carlos Domingo, con todos los nombres de los Caualleros, y titulos que yuan en el acompañamiento"
 Hurtado de Mendoza, Antonio: "Convocación de las Cortes de Castilla y juramento del Príncipe, nuestro Señor D, Baltasar Carlos, primero de este nombre, año 1632" (1632).
 Gómez de Blas, Juan: "Relacion del iuramento de los Fueros de Aragon, que hizo el Serenissimo Principe D. Baltsar Carlos, en la Iglesia Metropolitana de la Ciudad de Zaragoça, en veynte de Agosto, de 1645." Sevilla (1645)
 Arellano, Ignacio y Roncero, Victoriano: El poema "Jura de el Serenísimo Príncipe don Baltasar Carlos", de Quevedo 
 Maiso González, Jesús: Baltasar Carlos y Zaragoza
 Bouza Álvarez, Fernando Jesús:"La herencia portuguesa de Baltasar Carlos de Austria. El Directorio de fray António Brandúo para la educación del heredero de la monarquía católica"
 Oliván Santaliestra, Laura: "Mariana de Austria en la encrucijada política del siglo XVII"  (Universidad Complutense de Madrid, 2006)
 de Apraiz, Angel: "Vista de Pamplona. Pintura de un aurresku atribuida a Velázquez"
 "El juramento de fidelidad del príncipe Baltasar Carlos en Pamplona. Interpretación, estructura, imágenes, fin", Actas del V Congreso de Historia de Navarra.
 
 Díez de Revenga, Francisco Javier: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/35750529090942722754491/033518.pdf "Saavedra Fajardo escritor actual y otros estudios"
 Suárez Fernández, Luis, y Andrés Gallego, José: "Crisis de la hegemonía española, siglo XVII" ISBN 978-84-321-2103-6
 Elliott, John H.: "El Conde-Duque de Olivares: el político en una época de decadencia  " ISBN 978-84-8432-582-6

Enlaces externos 
 

Reinado de Felipe IV
Baltasar
Príncipes de Asturias
Enfermos por viruela
Fallecidos por viruela
Príncipes de Gerona
Príncipes de Viana
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Fallecidos en Zaragoza
Nacidos en Madrid